Kelleghan ist der Familienname folgender Personen: 
 Fiona Kelleghan (* 1965), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin und Kritikerin
 Pascal Kelleghan, irischer Gaelic-Fußballspieler